La Sicile peut désigner :
 la Sicile, île de la mer Méditerranée et région italienne ;
 la Sicile sous domination grecque
 la Sicile, la province formée par l'île sous l'Empire romain ;
 la Sicile, le thème formé par l'île sous l'Empire byzantin ;
 l'émirat de Sicile, un État musulman ayant existé sur l'île de 948 à 1091 ;

 le comté de Sicile, de 1071 à 1130 ;

 le royaume de Sicile, de 1130 à 1815 ;
 le royaume des Deux-Siciles, de 1816 à 1861 ;
 Sicile (XVe siècle), héraldiste, héraut d'Alphonse V d'Aragon, maréchal d'armes du pays de Hainaut.